In 1983/84 werd het 35ste seizoen van de DDR-Oberliga gespeeld, de hoogste klasse van de DDR. BFC Dynamo werd kampioen.

Seizoensverloop
Er kwamen 2.221.100 toeschouwers naar de 182 Oberligawedstrijden wat neerkomt op 12.071 per wedstrijd.

Eindstand 

(1) Door de gelijke stand en het gelijke doelsaldo moesten beide clubs elkaar bekampen voor het behoud.

Wedstrijd voor het behoud

Statistieken

Topscorers
In 182 duels werd in totaal 604 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,28 per wedstrijd. In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Berliner FC Dynamo
Bijgaand een overzicht van de spelers van Berliner FC Dynamo, die in het seizoen 1983/84 onder leiding van trainer-coach Jürgen Bogs voor de zesde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oost-Duitsland werden en zo de titel prolongeerden.

Voetballer van het jaar
Hans-Jürgen Dörner van Dynamo Dresden werd verkozen tot voetballer van het jaar. Rainer Ernst van BFC Dynamo werd tweede en René Müller van Lok Leipzig werd derde.

Europese wedstrijden
Europacup I

Europacup II

UEFA Cup

Zie ook
FDGB-Pokal 1983/84
Bundesliga 1983/84
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1983
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1984

Externe links
  Oberliga bij RSSSF

DDR-Oberliga
Duits competitievoetbal 1983/84